Sölvesborg (gemeente), een gemeente in Zweden.
 Sölvesborg (stad), de hoofdplaats van deze gemeente.